Заворотнюк Анастасія Юріївна — заслужена артистка Росії, акторка театру та кіно, телеведуча.
 Заворотнюк Андрій Петрович (* 1977) — український футболіст, нападник.
 Заворотнюк Дмитро Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища